Змагання зі спринту в рамках Кубка світу з біатлону 2011-12 розпочалися 3 грудня 2011 в Естерсунді, Швеція, і триватимуть до 17 березня 2011, завершившись етапом у Ханти-Мансійську, Росія. Володарка малого кришталевого глобуса сезону 2010-2011 Маґдалена Нойнер відстояла свій титул, здобувши перше місце у цій дисципліні в сезоні 2011-2012.

Формат змагань
Спринтерська гонка проводиться на дистанції 7,5 км з двома стрільбами: спочатку лежачи, потім стоячи. На кожній стрільбі спортсменка повинна розбити 5 мішеней. За кожну нерозбиту мішень вона пробігає штрафне коло 150 м завдовжки. Старт гонки роздільний, біатлоністки стартують через 30 секунд.

Призери сезону 2010–11

Призери етапів

Нарахування очок

Таблиця

Виноски

Кубок світу з біатлону 2011-12
2011 у біатлоні
2012 у біатлоні